Paisa (Mehrzahl: Paise (Hindi, Urdu) oder Paisa (Nepali);  Abkürzung: P. bzw. Ps) ist die Untereinheit verschiedener asiatischer Währungen:

 in Indien: 1 Indische Rupie = 100 Paise
 in Pakistan: 1 Pakistanische Rupie = 100 Paise
 in Nepal: 1 Nepalesische Rupie = 100 Paisa

Andere Schreibweisen:
 in Bangladesch: 1 Taka = 100 Poisha (auch die Aussprache des indischen Paisa in Westbengalen)
 in Oman: 1 Omanischer Rial = 1000 Baisa

Paisa steht außerdem für:
 Paisa (Bevölkerungsgruppe in Kolumbien), Namensgeber für die gleichnamige Region und deren Bewohner in Kolumbien

Paisà steht für:
 Paisà (Film), italienischer Film aus dem Jahr 1946